Poběda (, česky přeložitelné jako Vítězství), může znamenat více věcí:

 GAZ M20 Poběda – sovětský osobní automobil
 Park Pobědy – název parku Vítězství v Moskvě i jinde a přilehlých stanic metra
 Poběda (stanice metra v Samaře) – stanice metra v Samaře
 Poběda (hodinky) – značka hodinek
 Poběda (1900) – ruská bitevní loď z rusko-japonské války
 R-5 Poběda – balistická střela
 Pobeda – ruská nízkonákladová letecká společnost